Valentines  – EP di Mariah Carey del 2001
 The Valentines  – gruppo musicale rock and roll australiano
 The Valentines  – gruppo musicale punk rock italiano

en:Valentines (disambiguation)